Niemcy:
 Tippach - rzeka, dopływ Rodach

Osoby:
 Steffen Tippach - niemiecki polityk

Zobacz też:
 Dippach